Tafí puede referirse a:

la cultura Tafí;

y los siguientes lugares en la provincia argentina de Tucumán:
Valle de Tafí;
Lomas de Tafí, localidad en el departamento Tafí Viejo;
Tafí Viejo, localidad en el departamento homónimo;
Tafí del Valle, localidad en el departamento homónimo;
Departamento Tafí Viejo; o
Departamento Tafí del Valle.